Агого:
 Агого — музыкальный инструмент, двойной колокольчик.
 Агого, Джуниор (1979—2019) — ганский футболист, нападающий.
 Агого — город в Гане.